David Howell kan avse:

David Howell (golfspelare) (född 1975), en golfspelare
David Howell (politiker) (1936–), en politiker